Eugyra är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Joshua Alder och Hancock 1870. Eugyra ingår i familjen kulsjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kulsjöpungar
Eugyra